Wintermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wintermeyer (* 1960), deutscher Politiker (CDU) und Rechtsanwalt
 Louis Wintermeyer (1859–1901), deutscher Landwirt und Politiker (FVp)